Mateusz Kojzar (ur. 14 października 1994) – polski skoczek narciarski, złoty medalista drużynowego konkursu skoków podczas zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w 2011 roku. Zawodnik klubu KS Wisła.

Przebieg kariery

2010/2011 
8 stycznia 2011 zadebiutował w międzynarodowych zawodach FIS Cup w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie zajął 20. miejsce, zdobywając swoje pierwsze punkty tego cyklu w karierze. Kolejny raz na arenie międzynarodowej wystąpił podczas konkursów tego cyklu rozegranych w Szczyrku 15 i 16 stycznia 2011 roku. Zajął wówczas odpowiednio 30. i 26. miejsce, zdobywając kolejne punkty. Były to jednocześnie jego ostatnie starty w zawodach FIS Cup w sezonie 2010/2011. W klasyfikacji generalnej tego cyklu, dzięki zdobyciu 17 punktów, uplasował się ostatecznie na 179. miejscu.

15 lutego wystąpił w indywidualnym konkursie podczas Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011. Oddał skoki na odległość 84,5 m i 87,5 m, co pozwoliło mu zająć 24. miejsce. Dwa dni później w konkursie drużynowym oddał skoki na odległość 87 i 80 metrów i, wspólnie z Klemensem Murańką, Aleksandrem Zniszczołem oraz Krzysztofem Biegunem, zdobył złoty medal tej konkurencji.

2011/2012 
6 i 7 sierpnia 2011 po raz kolejny wystartował w zawodach cyklu FIS Cup, ponownie rozgrywanych w Szczyrku. Zajął wówczas odpowiednio 23. i 16. pozycję, ponownie zdobywając punkty do klasyfikacji generalnej.

17 września 2011 roku po raz pierwszy w karierze awansował do najlepszej „30” zawodów indywidualnych o mistrzostwo Polski. W Letnich Mistrzostwach Polski w Skokach Narciarskich 2011, po skokach na odległość 104,5 i 99,5 metrów został sklasyfikowany na 22. miejscu.

26 grudnia podczas Zimowych Mistrzostw Polski w Skokach Narciarskich 2011 ponownie awansował do drugiej serii zawodów indywidualnych o mistrzostwo Polski. Skoczył wówczas na odległość 100 i 94,5 metrów, zajmując 18. pozycję.

28 stycznia 2012 roku ponownie wystartował w konkursie FIS Cup rozgrywanym w Szczyrku, w którym, dzięki 7. pozycji, po raz pierwszy w karierze zajął miejsce w najlepszej „10” zawodów tego cyklu. Dzień później na tej samej skoczni oddał skok na odległość 95 metrów, jednak upadł przy lądowaniu i został sklasyfikowany na 47. miejscu, najgorszym w historii jego startów w tym cyklu zawodów.

17 lutego 2012 roku zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich. W swoim pierwszym konkursie, rozegranym na skoczni Midtstubakken w Oslo, po skoku na odległość 90 metrów zajął 47. pozycję.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1994
Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła